Примера А Уругвая по футболу 1971 года — 67-й турнир первого дивизиона. Турнир проводился в два этапа. В этом году дивизион расширился с 11 до 12 команд. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1972.

В третий раз подряд чемпионом стал футбольный клуб Насьональ, завоевавший 30-е место в чемпионате Уругвая, а аргентинский нападающий Луис Артиме третий год подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

Таблицы

Предварительный этап

Группа А

Группа В

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1971
Футбол в Южной Америке в 1971 году
Спорт в Уругвае в 1971 году